Il singolare femminile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Marija Šarapova che ha battuto in finale Anikó Kapros 2-6, 6-2, 7-6(5).

Teste di serie

 Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Tamarine Tanasugarn (secondo turno)
 Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Shinobu Asagoe (secondo turno)

 Marija Šarapova (campionessa)
 Ashley Harkleroad (secondo turno)
 Saori Obata (primo turno)
 Emmanuelle Gagliardi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2003